Doblet (esport), terme que s'utilitza quan un equip de futbol es proclama campió de la Lliga que disputa i també guanya, en la mateixa temporada, la competició de Copa.
 Estat doblet (física), és un estat quàntic d'un sistema d'espín 1/2, és a dir amb dos components de valors permesos −1/2 i +1/2.
 Doblet lingüístic o cognat.